Мото Гран-при Германии было 10-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 13 по 15 июля 2007 года на гоночной трассе Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь, Германия.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc 

Германии